Кронос:
 Кронос (Крон) — верховное божество в древнегреческой мифологии.
 Кронос — предложенное название для звезды HD 240430 (в созвездии Кассиопея).
 «Кронос» — проект научно-исследовательской автоматической межпланетной станции, планируемая миссия по изучению Сатурна.
 «Кронос-квартет» — американский струнный квартет, специализируется на камерной музыке XX века.
  — американский научно-фантастический фильм 1957 года.
 Кронос — персонаж комиксов Marvel Comics.
 Кронос — семейство 32-разрядных процессоров, разработанные в новосибирском Вычислительном центре СО АН СССР во второй половине 1980-х годов.

См. также 
 Kronos
 Хронос (значения)
 Крон